La saison 2018-2019 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Tunisie après la Ligue I, le championnat oppose, en matchs aller et retour, vingt quatre clubs professionnels répartis en deux poules, dont cinq promus de Ligue III et deux relégués de Ligue I. 

Pour cette saison, la Ligue nationale de football professionnel apporte des changements au format du championnat. Désormais, il n'y a plus de phases de play-off et play-out et la saison prend fin à la dernière journée de la phase retour. Le premier de chaque groupe évolue en Ligue I durant la saison suivante, tandis que les formations qui occupent les onzième et douzième places dans chaque groupe sont reléguées en Ligue III.

Participants et localisation

Groupe A 
 Association sportive de l'Ariana 
 Association sportive de Djerba
 Avenir sportif de La Marsa
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 Avenir sportif de Soliman
 Club olympique de Médenine
 Club sportif de Korba
 Espoir sportif de Jerba Midoun
 Espérance sportive de Zarzis
 Olympique de Béja
 Sfax railway sport
 Union sportive de Siliana

Groupe B 
 Avenir sportif de Kasserine
 Club sportif de Jebiniana
 Croissant sportif chebbien
 El Gawafel sportives de Gafsa
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Étoile olympique de Sidi Bouzid
 Étoile sportive de Radès
 Jendouba Sports
 Océano Club de Kerkennah
 Sporting Club de Ben Arous
 Stade africain de Menzel Bourguiba
 Stade sportif sfaxien

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Meilleurs buteurs 
 18 buts : Cherif Kechrid (Avenir sportif d'Oued Ellil)
 14 buts : Abderrahmene Hanchi (Étoile sportive de Radès)
 11 buts : Wajdi Mejri (Jendouba Sports) et Anouar Manaai (Union sportive de Siliana)
 10 buts : Rached Arfaoui (Avenir sportif de Soliman) et Amir Dridi (Olympique de Béja)
 9 buts : Fathi Kacem (Association sportive de Djerba)

Références 

2018-2019
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2